Граф Гео́ргий Алексáндрович Бо́бринский ( — ) — русский военный деятель, генерал-лейтенант (1910), генерал-адъютант (1915), генерал-губернатор Галицийского генерал-губернаторства (1914—1915).

Ранняя карьера 
Родился в семье Санкт-Петербургского гражданского губернатора графа Александра Алексеевича Бобринского. Брат Алексея Александровича Бобринского.

Обучался в подготовительном пансионе Николаевского кавалерийского училища, после чего сдал офицерский экзамен при 2-м военном Константиновском училище. 4 августа 1883 года произведён в корнеты с зачислением в лейб-гвардии Гусарский полк.

20 ноября 1886 года назначен адъютантом военного министра, находился в этой должности вплоть до начала Русско-японской войны.

После назначения военного министра Куропаткина командующим Маньчжурской армией, назначен 12 февраля 1904 года состоять при командующем. 26 ноября 1904 года произведён в генерал-майоры и 8 декабря 1904 года назначен генералом для особых поручений при главнокомандующем всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против Японии (Куропаткине).

После снятия Куропаткина с должности главнокомандующего и назначения его вновь командующим 1-й Маньчжурской армией, последовал за ним и 11 апреля 1905 года назначен состоять в распоряжении командующего 1-й Маньчжурской армией.

18 апреля 1905 года зачислен по военному министерству, а 26 мая 1910 года переведён в распоряжение военного министра.

Во время Первой мировой войны 
После начала Первой мировой войны, 23 августа 1914 года был направлен в Киев в распоряжение начальника снабжения армий Юго-Западного фронта в качестве «заведующего гражданской частью за границей», был соавтором «Временного положения про управление областями Австро-Венгрии, занятых по праву войны». 25 августа 1914 года на занятой российскими войсками части восточной Галиции было создано генерал-губернаторство, во главе которого поставили Бобринского. До 19 ноября 1914 года Бобринский был временно исполняющим обязанности генерал-губернатора, позже был утвержден в этой должности императорским указом. В своей программной речи Бобринский заявил: «Я буду учреждать здесь русский язык, закон и строй». В Галицийском генерал-губернаторстве проводил политику, направленную на скорейшую инкорпорацию Восточной Галиции в состав Российской империи. В июне 1915 года в связи с наступлением войск центральных держав, канцелярия генерал-губернаторства была эвакуирована в Киев. Бобринский возглавил комиссию по подготовке нового положения про управление оккупированными территориями. 17 марта 1916 года Галицийское генерал-губернаторство было упразднено, Бобринского направили в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта.

В 1919 году Бобринский эмигрировал во Францию.

C 1922 года — вице-председатель Союза ревнителей памяти императора Николая II.

Умер в Париже.

Воинские чины и свитское звание 

 В службу вступил (26.01.1882)
 Корнет (04.08.1883)
 Поручик гвардии (30.08.1887)
 Штабс-ротмистр (30.08.1888)
 Ротмистр (21.04.1891)
 Полковник (06.12.1896)
 Генерал-майор (26.11.1896)
 Генерал-лейтенант (06.12.1910)
 Генерал-адъютант (09.04.1915)

Награды 
Российские:
 орден Святого Станислава 3-й ст. (1889),
 орден Святой Анны 3-й ст. (1892),
 орден Святого Станислава 2-й ст. (1895),
 орден Святой Анны 2-й ст. (1899),
 орден Святого Владимира 4-й ст. (1902),
 мечи и бант к ордену Святого Владимира 4-й ст. (1904),
 золотое оружие с надписью «За храбрость» (1906),
 орден Святого Владимира 3-й ст. (1909),
 орден Святого Станислава 1-й ст. (1912),
 орден Святой Анны 1-й ст. (1915),
 орден Святого Владимира 2-й ст. (1915).

Иностранные:
 орден Короны 3-й ст. (Пруссия, 1892),
 орден Благородной Бухары, серебряный 1-й ст. (Бухара, 1893),
 орден Карлоса III, командорский крест (Испания, 1895),
 Королевский Викторианский орден, командорский крест (Великобритания, 1896),
 орден Почётного легиона, офицерский крест (Франция, 1900),
 орден Благородной Бухары, золотой 2-й ст. (Бухара, 1902),
 орден Льва и Солнца 2-й ст. (Персия, 1903),
 орден Почётного легиона, командорский крест (Франция, 1907).

Семья 
Жена (с 7 января 1885 года)  — княжна Ольга Ивановна Трубецкая (5 (17) февраля 1863 — 14 июня 1940), дочь князя И. Ю. Трубецкого и сестра Г. И. Трубецкого. Венчались в церкви Св. князя Александра Невского при Императорском российском посольстве в Париже. В браке родились двое детей:
 Владимир (1887—1954).
 Ольга (1888—1972).

Литература 
 Галиция. Временный военный генерал-губернатор (Бобринский). Отчет временного генерал-губернатора Галиции по управлению краем за время с 1-го сентября 1914 года по 1-е июля 1915 года. — Киев: Типогр. штаба Киев. воен. окр., 1916. — 49, II с.
 Галиция. Временный военный генерал-губернатор. Отчет канцелярии военного генерал-губернатора Галиции в период времени с 28 августа 1914 по 1 июля 1915 года. Приложение № 1 (к отчету военного генерал-губернатора Галиции). — Киев, 1916. — 125 /1/с.

Примечания

Ссылки 
 Ю. Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны
 

Генерал-губернаторы Российской империи
Георгий Алексеевич
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Лейб-гусары
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Генерал-лейтенанты (Российская империя)